Sunagocia är ett släkte av fiskar. Sunagocia ingår i familjen Platycephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Sunagocia